Flaschberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Flaschberger (* 1983), österreichischer Skirennläufer
 Hannes Flaschberger (* 1952), österreichischer Schauspieler